Hermann Lietz, un pédagogue réformateur allemand
 Richard Lietz, un pilote automobile autrichien
Patronyme allemand